Первая лига 1958 () — 24-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 16 марта 1958 года и закончился 26 октября 1958 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1958 на rsssf.com 

1958
Польша
1958 год в Польше